Фудра, Антуан Казимир (1783—1859) — французский энтомолог.
 Фудра, Теодор де (; 1810—1872) — французский писатель.

Примечания